Poison (inglês para veneno), pode referir-se a:

 Poison (Final Fight), um personagem da série de video game Final Fight
 Poison (livro), um livro de Chris Wooding
 Poison (filme), um filme dirigido por Todd Haynes

Música 
 Poison (banda), uma banda de Glam metal
 The Poison, um álbum da banda Bullet For My Valentine
 The Poison: Live at Brixton, vídeo da banda Bullet For My Valentine
 Poison (canção de Alice Cooper) - do álbum Trash
 Poison (canção de Nicole Scherzinger) - lançada em 2010, para seu álbum Killer Love
 Poison (canção de Rita Ora)

Desambiguação